Никола Габровски може да се отнася за:
 Никола Габровски (1864 – 1925), български политик;
 Никола Габровски (1871 – 1962), български офицер;
 Никола Габровски (булевард), булевард във Велико Търново